Бег на 60 метров - это дисциплина лёгкой атлетики. Относится к спринтерским дисциплинам. В настоящее время забеги на 60 метров проводятся, как правило, на внутренних чемпионатах и коммерческих соревнованиях. Дистанция 60 метров была в программе летних Олимпийских игр 1900 и 1904 годов, но затем была исключена. В настоящее время бег на 60 метров не входит в программу Олимпийских игр. Успешнее всего на мировом уровне выступают американские спортсмены, в 21 веке среди женщин также успешно выступают бегуньи с Ямайки.

Действующие рекорды

Лучшие результаты — мужчины

Лучшие результаты — женщины

Разряды 

Возрастных ограничений по получению разряда нет. Условием получения разрядной книжки является выполнение результата, указанного в таблице на официальных соревнованиях.

Примечания 

Дисциплины лёгкой атлетики
Бег на короткие дистанции